Georgische lari, de munteenheid van Georgië
 Lari (taal), een Zuidwest-Iraanse taal
 Lari (Italië), een plaats in de Italiaanse provincie Pisa (Toscane)
 Lari (rivier), een rivier in Costa Rica